Le Grand Prix moto de France 1991 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1991. La compétition s'est déroulée du 19 au  sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1991
Sport en France en 1991
France
Sport en juillet 1991